IKL est un sigle qui peut désigner :
 Inspektion der Konzentrationslager (en français, Inspection des camps de concentration), l’administration centrale SS qui avait autorité sur les camps de concentration du Troisième Reich.
 Isänmaallinen kansanliike (Mouvement patriotique), parti politique en Finlande

IKL est un code qui peut désigner :
 l'aéroport d'Ikela, un aéroport desservant le bourg d'Ikela, en République démocratique du Congo, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports